Bäke ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Bäke, deutscher Generalmajor

Bäke (aus mittelniederdeutsch beke: „Bach“) steht für:
 mittelniederdeutsche Bezeichnung für „Bach“ (auch Beek, Beeke etc.), siehe Gewässernamen auf -bach

Bäke ist Name oder Namensbestandteil folgender geografischer Objekte:
 Achterlandsbäke, Fließgewässer im Süden der Gemeinde Bockhorn, Niedersachsen, über die Brunner Bäke zum Zeteler Tief 
 Alte Bäke, Zufluss zur Milde in Sachsen-Anhalt
 Alte Bäke, Oberlauf des Vechtaer Moorbachs, Fluss zur Hase in Niedersachsen
 Alte Bäke, Fließgewässer zum Zeteler Tief in der Gemeinde Zetel in Niedersachsen
 Alte Hemmelsbäke, Wasserlauf zum Blankenburger Sieltief in der Gemeinde Hude, Niedersachsen
 Alte Moorbäke, Fließgewässer zum Geestrandtief im Flusssystem Jade, Gemeinde Rastede, Niedersachsen
 Aschenbäke, Wasserlauf zur Hunte bei Aschenbeck und Badberg in der Gemeinde Dötlingen, Niedersachsen
 Bäk, drei Kilometer langer Bach in der gleichnamigen Gemeinde Bäk im Kreis Herzogtum Lauenburg in Schleswig-Holstein
 Bäke ist ein Ort in der Gemeinde Berne im Landkreis Wesermarsch in Niedersachsen
 Bäke, auch Swanebeke (1379), historische Bezeichnung des heutigen Belziger Ortsteils Schwanebeck im Brandenburger Landkreis Potsdam-Mittelmark
 Bäke (oder Beeke): Bachlauf bei Schermen und Detershagen (Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt), hier auch Bäkestraße
 Bäke (Oberhavel), Bach im Landkreis Oberhavel Brandenburg, entspringt nördlich des Rahmersees bei Wensickendorf/Wandlitz und mündet nahe der Lehnitzschleuse bei Oranienburg in den Stintgraben
 Bäke (Telte), Bach in Berlin und Kleinmachnow, Brandenburg
 Bäke (Warchau) (früher wahrscheinlich warchova oder warg), Bach in Warchau, Amt Wusterwitz, Brandenburg 
 Bekhauser Bäke, Zufluss zur Wapel, Niedersachsen
 Beverbäke, Fließgewässer zur Hunte in der Stadt Oldenburg, Niedersachsen
 Bokeler Bäke, Fließgewässer im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 ehem. Brokbäke, toter Bachlauf auf Gut Daren, zwischen Spredaer Bach und Fladderkanal, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Brookbäke (Hasbruch), Fließgewässer in den Gemeinden Ganderkesee und Hude im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Brookbäke (Hunte), Fließgewässer bei Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Bruchbäke, auch: Visbeker Bruchbach oder Visbeker Bäke, Bach in der Gemeinde Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Büscheler Middelbäke, Wasserlauf über den Bruchbach zum Fladderkanal, Gemeinde Bakum, Niedersachsen
 Brunner Bäke, Fließgewässer zum Zeteler Tief in Niedersachsen
 Bullenmeersbäke, Fließgewässer zum Zeteler Tief in der Gemeinde Zetel in Niedersachsen
 Bullerbäke, Wasserlauf zum Huntloser Bach im Flusssystem Hunte, Niedersachsen
 Dingsteder Bäke, Fließgewässer in den Gemeinden Hatten und Hude, Niedersachsen
 Drantumer Bäke, Zufluss zum Calhorner Mühlenbach in der Gemeinde Emstek, Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Dringenburger Bäke, Zufluss zur Wapel, Niedersachsen
 Dummbäke und Kleine Dummbäke, Fließgewässer in der Gemeinde Ganderkesee, Niedersachsen
 Ellenbäke, Bach in der Gemeinde Goldenstedt, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Ellenbäke, Zufluss über den Stedinger Kanal und die Berne (Ollen) zur Hunte, Niedersachsen
 Ellernbäke, Bach zur Delme in Niedersachsen
 Engelmannsbäke, auch: Aue, Fluss in den Landkreisen Vechta und Oldenburg, Niedersachsen
 Fettpottsbäke, Wasserlauf über den Hilgenstegsbach zum Schierenbach im Flusssystem Hase, Gemeinde Emstek, Niedersachsen
 Flachsbäke, Fließgewässer im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Flugplatzbäke, Wasserlauf zur Ollenbäke, Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Gießelhorster Bäke, Nebenfluss der Ollenbäke im Landkreis Ammerland in Niedersachsen
 Gosebäke, Wasserzug in den Ortsteilen Spreda und Deindrup der Stadt Vechta, Niedersachsen
 Großenkneter Bäke, Quellarm des Huntloser Baches im Flusssystem Hunte, Niedersachsen
 Große Norderbäke, Quellbach zum Flusslauf Aper Tief, Niedersachsen
 Große Süderbäke, Quellbach zum Flusslauf Aper Tief, Niedersachsen
 Hagstedter Bäke, Wasserzug zum Vechtaer Moorbach, in der Gemeinde Visbek, Niedersachsen
 Hahlbäke, Wasserzug in der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Hahner Bäke, Fließgewässer zum Geestrandtief im Flusssystem Jade, Niedersachsen
 Halfsteder Bäke auf der Grenze von Halfstede und Aschhausen, Zufluss zum Zwischenahner Meer, Niedersachsen
 Hankhauser Bäke, Fließgewässer zum Geestrandtief im Flusssystem Jade, in der Stadt Rastede, Niedersachsen
 Hausbäke, Moorzufluss zur Haaren, Niedersachsen
 Heidbäke, Arm des Dünsener Bachs im Flusssystem der Weser, Niedersachsen
 Heidkruger Bäke, Bach zur Delme in Niedersachsen
 Heiligenloher Beeke, rechter Nebenfluss zur Hunte bei Rüssen, Stadt Twistringen, Niedersachsen
 Heinefelder Bäke, Mittellauf des Hageler Bachs auf Höhe der Bauerschaft Heinefelde, Stadt Wildeshausen, Niedersachsen
 Heller Bäke, Bach zur Ollenbäke im Landkreis Ammerland in Niedersachsen
 Hemmelsbäke, über den Hemmelsbäker Kanal Zufluss zur Hunte, Niedersachsen
 Hemmelsbäker Kanal, Zufluss zur Hunte, Niedersachsen
 Holzhauser Bäke, Bach in der Landgemeinde Wildeshausen, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Hülsbäke, Fließgewässer zum Geestrandtief im Flusssystem Jade, Gemeinde Rastede, Niedersachsen
 Immer Bäke, Fließgewässer in den Gemeinden Dötlingen und Ganderkesee, Niedersachsen
 Jeringhaver Bäke, Fließgewässer zur Brunner Bäke in Niedersachsen
 Kamerner Bäke, Wasserzug in der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Katenbäke, Fließgewässer in den Landkreisen Diepholz und Oldenburg, Niedersachsen
 Kimmer Bäke, Fließgewässer in den Gemeinden Dötlingen, Hatten und Hude, Niedersachsen
 Kleine Bäke, auch: Aue, Fluss in den Landkreisen Vechta und Oldenburg, Niedersachsen
 Kleine Norderbäke, Zufluss zur Großen Norderbäke, Niedersachsen
 Korrbäke, Nebenfluss der Lethe im Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Landwehrbäke, Bach in den Gemeinden Emstek und Großenkneten, Niedersachsen
 Lienebäke, rechter Zufluss der Twillbäke über den Teich der Hubertusmühle in Varnhorn/Siedenbögen, Gemeinde Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Linteler Bäke, Wasserlauf zum Geestrandgraben in der Gemeinde Hude, Niedersachsen
 Loyer Bäke, Wasserlauf zum Käseburger Sieltief in der Gemeinde Ovelgönne OT Großenmeer, Niedersachsen
 Maibuscher Bäke Süd, Wasserlauf im Flusssystem Hunte in der Gemeinde Hude, Niedersachsen
 Marschbäke, Fließgewässer zur Hunte, im Osten von Wildeshausen, Niedersachsen
 Moorbäke, Fließgewässer zum Geestrandtief im Flusssystem Jade, Gemeinde Rastede, Niedersachsen
 Moorbäke, Fließgewässer zur Hunte, im Osten von Wildeshausen, Niedersachsen
 Moorbäke Huntlosen, Wasserlauf zum Huntloser Bach im Flusssystem Hunte, Niedersachsen
 Moorbäke Wardenburg, Fließgewässer zur Hunte, im Osten von Wardenburg, Niedersachsen
 Moorhauser Bäke, über den Hemmelsbäker Kanal Zufluss zur Hunte, Niedersachsen
 Müllerbäke, Zufluss zur Milde, Sachsen-Anhalt
 Neue Bäke, Fließgewässer zum Vechtaer Moorbach im Nordosten und Osten der Stadt Vechta, Niedersachsen
 Nutteler Bäke, Fließgewässer im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Ofener Bäke, Zufluss zum Fluss Haaren, Niedersachsen
 Ofenerdieker Bäke, Zufluss zum Fluss Haaren, Niedersachsen
 Ollenbäke, Fluss im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Ostermoorbäke, Bach zur Ollenbäke im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Otterbäke, kurz vor der Mündung auch Elmendorfer Bäke genannt, Zufluss zum Zwischenahner Meer im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Rasteder Bäke, Zufluss zur Jade, Niedersachsen
 Regter Bäke, Wasserlauf zum Geestrandgraben in der Gemeinde Hude, Niedersachsen
 Rehbäke, Nebengewässer der Hahner Bäke im Flusssystem Jade, Gemeinde Rastede, Niedersachsen
 Rehhorner Bäke, Fließgewässer zum Geestrandtief im Flusssystem Jade, Niedersachsen
 Rödenbeeke, linker Nebenfluss der Hunte bei Rödenbeck, Flecken Barnstorf, Niedersachsen
 Schaarenbäke, Mittellauf der Twillbäke, Bach in der Gemeinde Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Schierbroker Bäke, Wasserzug in der Gemeinde Ganderkesee, Landkreis Oldenburg, Niedersachsen
 Schiplager Bäke, Bach zur Aue bei Dinklage, Niedersachsen
 Schlochter Bäke, Bach im Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Schmalenbrooksbäke, rechter Nebenfluss des Altonaer Mühlbachs in Brettorf, Niedersachsen
 Schulzemeyers Bäke, Wasserzug zum Vechtaer Moorbach im Ortsteil Holtrup der Stadt Vechta, Niedersachsen
 Sollbäke, Wasserzug in den Ortsteilen Langförden und Holtrup der Stadt Vechta, Niedersachsen
 Sollebäke, Wasserzug in den Ortsteilen Calveslage und Bergstrup der Stadt Vechta, Niedersachsen
 Sillenbäke, Unterlauf der Twillbäke, Bach in der Gemeinde Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Speckener Bahnbäke, Wasserzug im Süden der Stadt Bad Zwischenahn, Niedersachsen
 Speckener Bäke, Abfluss vom Zwischenahner Meer, Niedersachsen
 Steinbäke, rechter Nebenfluss des Vechtaer Moorbachs im Landkreis Vechta
 Stickgraser Bäke, Arm des Dünsener Bachs im Flusssystem der Weser, Niedersachsen
 Südbäke, Zufluss zur Jade, Niedersachsen
 Torsholter Bäke, Bach zur Ollenbäke im Landkreis Ammerland, Niedersachsen
 Tweelbäke, Wasserlauf in der Stadt Oldenburg, über den Hemmelsbäker Kanal Zufluss zur Hunte, Niedersachsen
 Twillbäke, Bach in der Gemeinde Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Unlandsbäke, rechter Nebenfluss des Hopener Mühlenbachs im Westen der Stadt Lohne, Niedersachsen
 Varenescher Bäke, Geestbach zur Hunte, Gemeinde Goldenstedt, Niedersachsen
 Varreler Bäke, Nebenfluss der Ochtum bei Bremen
 Visbeker Bäke, auch: Visbeker Bruchbach oder Bruchbäke, Bach in der Gemeinde Visbek, Landkreis Vechta, Niedersachsen
 Wahnbäke, Fließgewässer zum Geestrandgraben, Stadt Oldenburg, Niedersachsen
 Wiebker Bäke, Zufluss zur Milde in Sachsen-Anhalt
 Wiesenbäke, Zufluss zur Milde in Sachsen-Anhalt
 Woppenkamper Bäke, Zufluss zum Zeteler Tief, Niedersachsen
 Zichtauer Bäke, Zufluss zur Milde in Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Beck
 Becke
 Beek
 Beeke
 Bek
 Beke